Джеве́цький (Джевєцький; ) — польське прізвище.

Відомі носії 
 Джевецький Стефан Карлович (1844—1938) — польський інженер, конструктор, винахідник та теоретик проектування авіації та суднобудування.
 Джевецький Філіп (*1984) — польський хокеїст, нападник «Краковії» (Краків) (Польська Екстраліга).
 Джевецька Констанція — мати сотника Звенигородського Фелікса Солтика.